Source : Site officiel du CIO

Notes et références 

Jeux olympiques d'été de 1952
1952